Poynton bezeichnet

Orte im Vereinigten Königreich:
 Poynton (Chesire), eine Gemeinde der Grafschaft Cheshire

Personen: 
 Dorothy Poynton (1915–1995), US-amerikanische Wasserspringerin